Сен-Жак-де-Гере́, Сен-Жак-де-Ґере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 85 км на захід від Орлеана, 45 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Жак-де-Гере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жак-де-Гере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер